Buhl (Alt Rin): municipi francès del departament de l'Alt Rin
 Buhl (Baix Rin): municipi francès del departament del Baix Rin
 Buhl-Lorraine: municipi francès del departament del Mosel·la
 Buhl (Idaho): ciutat estatunidenca de l'estat d'Idaho
 Buhl (Minnesota): ciutat estatunidenca de l'estat de Minnesota

Altres:
 Hermann Buhl: (1924-1957); escalador austríac